Цвета́нка Павло́ва Хри́стова (14 марта 1962, Казанлык, — 14 ноября 2008, там же) — болгарская метательница диска, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Болгарии (1982). Почётный гражданин Казанлыка (1988). Лучший спортсмен XX века Казанлыка.

Биография 
В 1979 году Цветанка стала третьей на чемпионате Европы среди юниоров.

Первый крупный международный успех пришёл к ней в 1982 году на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Афинах, где она выиграла золото.

В 1985 году стала обладательницей серебряной медали Универсиады.

В 1986 году стала чемпионкой Игр доброй воли с результатом 69,54 м. В том же году на чемпионате Европы в Штутгарте завоевала серебро.

14 апреля 1987 года в своем родном Казанлыке метнула диск на 73,22 м, установив рекорд Болгарии, не побитый до сих пор. В июле Христова первенствовала на Универсиаде, установив действующий рекорд соревнований.

В том же году выиграла бронзу чемпионата мира в Риме, а в следующем году — Олимпийских игр в Сеуле.

В 1991 году победила на чемпионате мира в Токио, а через год получила серебро на Олимпийских играх в Барселоне. На следующих своих международных соревнованиях, чемпионате мира 1997 года, выступила неудачно, заняв 23-е место.

Неудачным оказалось для Христовой и выступление на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, где она была 41-й.

С 2007 года перешла на тренерскую работу. Её учениками были Колё Нешев, Енчо Щерев, Румяна Карапетрова, Даниела Тодорова.

14 ноября 2008 года скончалась от рака.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Почина световната шампионка Цветанка Христова

Умершие от рака
Метатели диска Болгарии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Балкан по лёгкой атлетике
Чемпионы Болгарии по лёгкой атлетике
Тренеры по лёгкой атлетике Болгарии
Заслуженные мастера спорта Болгарии
Почётные граждане Казанлыка